Els Warm-up matches de la Copa del món de Rugbi a 15 de 2015 són una sèrie de partits o test (com se'ls coneix en l'argot del Rugbi) de caràcter amistós i preparatoris per la Copa del Món de Rugbi de 2015

Relació de partits

Primavera 2015

Estiu 2015

Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 6

Referències 

Copa del Món de Rugbi de 2015